Andlauerhof ist die Bezeichnung für:

 Andlauerhof (Arlesheim), denkmalgeschütztes Gebäude in Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft
 Andlauerhof (Basel, Münsterplatz), denkmalgeschütztes Gebäude in Basel
 Andlauerhof (Basel, Petersgasse), denkmalgeschütztes Gebäude in Basel
 Andlauerhof (Basel, Rheinsprung), denkmalgeschütztes Gebäude in Basel